Адриа́н Ондру́совский (Андру́совский, в миру — Завалишин Андрей Никифорович; конец XV века — 15 мая 1550, деревня Обжа) — русский православный святой, преподобномученик, основатель Андрусовской пустыни.

Память совершается 17 мая (перенесение мощей) и 26 августа (по юлианскому календарю).

Биография 

По преданию, родом из московских бояр Завалишиных, в миру — Андрей Завалишин.

Во время охоты, преследуя оленя, Андрей увидел келью Александра Свирского и с тех пор стал часто бывать у преподобного, внимал его наставлениям, приносил ему хлеб. Вскоре оставил имение, ушёл в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, где принял постриг с именем Адриан. Через несколько лет поселился на уединённом полуострове юго-восточной части Ладожского озера.

В 1549 году стал восприемником дочери Ивана Грозного.

В 1550 году был убит крестьянами деревни Обжа. Спустя два года нетленные мощи святого были найдены иноками основанной им Андрусовской пустыни и перенесены в обитель. В 1828 году мощи святого были перенесены в соборный храм Введения Богородицы.

Литература 
 Голубинский Е. История канонизации святых в русской церкви. — М., 1903
 Олонецкий патерик. — Петрозаводск, 1910
 Православная энциклопедия. — М., 2000, Т. 1.

Примечания

Ссылки 
 Святые земли Карельской
 Адриан Андрусовский
 Иеромонах Адриан (Дементьев), Преподобный Адриан Ондрусовский чудотворец

Преподобномученики
Собор Карельских святых
Местночтимые святые
Умершие в Олонецком районе
Собор Новгородских святых
Ученики Александра Свирского
Христианские святые XVI века
Персоналии:Валаамский монастырь
Персоналии:Никольский Адриано-Андрусовский монастырь
Убитые в Русском царстве
Основатели монастырей